Байшу () — португальська власна назва.

Топоніми

Авейраш-де-Байшу — парафія.
 Богаш-де-Байшу — парафія.
 Ешкалуш-де-Байшу — парафія.
 Собрейро-де-Байшу — парафія.